L'âge de raison est la période de l'enfance où, selon la tradition, l'enfant perçoit la différence entre le bien et le mal et prépare son identité sexuelle, et, selon la psychanalyse, quitte son complexe d'Œdipe.

L'Âge de raison peut désigner :
 L'Âge de raison, un film français réalisé par Yann Samuell, sorti en 2010 ;
 L’Âge de raison, un roman de Jean-Paul Sartre, paru en 1945 ;
 Bridget Jones : L'Âge de raison, un roman de Helen Fielding paru en 1999 ;
 Bridget Jones : L'Âge de raison, un film réalisé par Beeban Kidron avec Renée Zellweger, Colin Firth en 2004, inspiré du roman précédent.